Натуральне число 1604
 1604 рік до нашої ери
 1604 рік нашої ери